Ранчо Авила има више значења:

 Ранчо Авила, Ми Ранчито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Авила, Сан Фернандо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику